Пісенний конкурс Євробачення 1991 став 36-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 4 травня 1991 року в місті Рим, Італія. Число учасників залишилося тим же, що й в 1990, тільки Нідерланди не брали участі через національний День Пам'яті, що дозволило Мальті знову приєднатися до учасників конкурсу.

На відміну від минулого року, листівки показували архітектурні пам'ятки Рима з артистами, чия черга була виступати в конкурсі, що виконували відому італійську пісню.

Цього року  Гран-Прі виграла Франція з піснею «C'est le dernier qui a parle qui a raison», виконаною Аміною, та Швецією з «Fangad av en stormvind», виконаною Каролою. Правила говорили, що у випадку нічиєї за перше місце, країна, що одержувала найбільшу кількість балів частіше (12 очок, 10 і так далі), перемагає. Це зробила Швеція.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

Травень 1991
1991 у телебаченні
1991 в Італії
Музика Рима